Gręboszów (gemeente)
 Gręboszów (Klein-Polen)
 Gręboszów (Łódź)